Bulgarije
 Mirovo (Sofia) - dorp in oblast Sofia
 Mirovo (Stara Zagora) - dorp in oblast Stara Zagora
 Mirovo (Veliko Tarnovo) - dorp in oblast Veliko Tarnovo
 Vrattsa - de oude naam van het dorp Vrattsa in oblast Kjoestendil

Servië
 Mirovo (Boljevac) - dorp in Servië